Snert ist
 eine typische niederländische Erbsensuppe